Chupeta (objeto)
Ou ainda:
O Chupeta - filme de 2004
Bateria automotiva - no Brasil, a ligação elétrica entre as baterias de dois automóveis, em situação de emergência, para permitir mover o motor de arranque daquele cuja bateria está descarregada
Felação - chamada popularmente no Brasil de "chupeta"

Desambiguação